Ми́ра Але́чкович (; 2 февраля 1924, Нови-Сад, Королевство Югославия — 27 февраля 2008, Белград, Сербия) — сербская и югославская писательница и поэтесса. Член Сербской академии наук и искусств. Президент Союза писателей Югославии.

Биография 
Обучалась на факультете славянской письменности Белградского университета у знаменитого лингвиста, академика и профессора Белградского университета Александра Белича.

В 1941 году вступила в Союз коммунистической молодежи Югославии.

Мира Алечкович была полиглотом, свободно говорила на десяти иностранных языках: французском, немецком, английском, русском, итальянском, польском, чешском, македонском, словенском и словацком.

После начала Второй мировой войны, участвовала в партизанской борьбе. Чуть позже была медсестрой в действующей армии. После окончания войны принимала участие во многих акциях за мир, налаживала связи с гуманистами, писателями и художниками разных стран, участвовала в разнообразной общественной и литературной деятельности. Была председателем Общества дружбы Югославия-Франция.

Редактировала многие молодежные журналы («Omladina» (Молодежь), «Pionir» (Пионер), «Mladost» (Молодость) и «Poletarac» (Цыпленок)). Главный редактор журнала для детей "Zmaj" (Змай).  Была секретарём, а впоследствии, вице-президентом и президентом Ассоциации писателей Сербии и президентом Союза писателей Югославии.

В 1946 году продолжила учёбу в Белградском университете и в 1953 году в Сорбонне в Париже.

Умерла в 2008 году и была похоронена с военными почестями на аллее Почёта на Новом кладбище Белграда.

Семья 
Была замужем. Трое детей, одна из них -  Мила Алечкович-Николич, клинический психолог, писательница и общественная деятельница, президент движения «Женщины созидатели для Сербии».

Творчество 
Мира Алечкович является автором 53 книг для детей и взрослых. Бо́льшую часть её творчества составляет поэзия. Первый её сборник вышел в свет в 1946 году. Поэзия Алечкович, в основном, посвящена темам любви и детства. Автор хвалебной оды маршалу Тито.

Её поэзия и проза были переведены на более чем 20 языков (русский, болгарский, румынский, венгерский, польский, чешский, монгольский, итальянский и все языки народов и народностей Югославии.

В СФРЮ приобрела значительную популярность, особенно, своими детскими произведениями, партизанскими и детскими песнями.

Поэтические сборники 
 1946 — Звездане баладе
 1949 —Дани разиграни
 1949 — Три пролећа
 1952 — Трагови без стопа
 1955 — Пионирско пролеће
 1956 — Пријатељи
 1957 — Ластавица
 1963 — Сребрни воз
 1970 — Сунчани солитери
 1972 — Да живот буде љубав
 1975 — Сањалица
 1980 — Не могу без снова
 1982 — Стаза сребром извезена
 1989 — Звездане баладе

Романы 
 1953 — Сребрна Коса
 1958 — Збогом велика тајно
 1960 — Зашто грдиш реку?
 1960 — Јутро

Награды и премии 
 офицер Ордена Почётного легиона
 командор Ордена Почётного легиона
 Орден Академических пальм
 Орден Отечественной войны
 Национальный орден Льва (Сенегал)
 1950 — Национальная премия за сборник стихов
 1953 — Премия «Детская книга» за роман «Серебряный волос»
 1964 — Премия за лучший текст песни для детей
 1965 — Золотая медаль за поэзию на международном поэтическом конкурсе в Пистойе
 1966 — Первый приз советского детского журнала «Пионер»
 Октябрьская награда г. Белграда

Примечания

Ссылки 
 Alečković, Mira 
 Mira Alečković - dobra vila iz čitanki 

Участники Второй мировой войны
Югославские партизаны
Детские писатели Сербии
Детские писатели Югославии
Детские поэты
Поэты-песенники
Редакторы Югославии
Академики Сербской академии наук и искусств
Выпускники Белградского университета
Похороненные на Новом кладбище (Белград)